

Film
Thieves – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman
Thieves – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Giblyn
Thieves – film del 1919 diretto da Frank Beal
Thieves – film del 1977 diretto da John Berry e Alfred Viola
Thieves – film del 1999 prodotto dalla Universal Pictures

Musica 
 Thieves – gruppo musicale britannico
 Thieves – EP degli Shearwater del 2005
 Thieves – singolo di She & Him del 2010

Televisione 
 Thieves – serie televisiva statunitense